Дотком, «Дотком» (dotcom,dot-com,dot.com) — компанія, чия бізнес-модель цілком ґрунтується на роботі в рамках мережі Інтернет. 
 Кім Дотком  — німецько-фінський онлайновий підприємець, засновник ресурсу Megaupload.